Ade Azeez (1994) – calciatore inglese
 Ramón Azeez (1992) – calciatore nigeriano